Barker Reservoir (Colorado) of Barker Meadow Reservoir, een stuwmeer in de Amerikaanse staat Colorado ten westen van Boulder
 Barker Reservoir (Texas), een bassin in Houston in de Amerikaanse staat Texas
 Barker Reservoir (Utah), een stuwmeer in het Dixie National Forest in de Amerikaanse staat Utah